Ayan ist ein im eurasischen Raum und insbesondere in Aserbaidschan vorkommender weiblicher Vorname sowie Familienname.

Namensträger

Familienname 
 Alpaslan Ayan (* 1966), türkischer Judoka
 İrem Ayan (* 1987), türkische Eishockeyspielerin
 Wael Ayan (* 1985), syrischer Fußballspieler

Siehe auch 
 Ajan

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname